Чемпіонат світу з пляжного футболу 2005 — одинадцятий чемпіонат світу з пляжного футболу і перший турнір, який був проведений під егідою ФІФА. Турнір проходив з 8 травня по 15 травня 2005 року на Копакабані, Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Переможцем стала збірна Франції, яка у фіналі перемогла збірну Португалії.

Учасники

Груповий турнір

Група A

Група B

Група C

Група C

Матчі плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Нагороди

Найкращий бомбардир

Найкращий гравець

Остаточні позиції команд

Примітки 

2013 у футболі
Чемпіонати світу з пляжного футболу